Schmatz ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schmatz (* 1953), österreichischer Schriftsteller
 Franz Schmatz (1870–1953), österreichischer Politiker
 Gerhard Schmatz (1929–2005), deutscher Bergsteiger
 Hannelore Schmatz (1940–1979), deutsche Bergsteigerin
 Sabrina Schmatz (* 1983), deutsche Comiczeichnerin, Comicautorin, Illustratorin und Mangaka
 Stefan Schmatz (* 1968), deutscher Physikochemiker und Theoretischer Chemiker
 Wolfgang Schmatz (* 1962), deutscher Triathlet